Соревнования по метанию диска греческим стилем среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 18 июля. Приняли участие 23 спортсмена из 8 стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

Метание диска на Олимпийских играх